Guillermo Durán e Máximo González erano i detentori del titolo, ma González ha deciso di partecipare al concomitante torneo di Houston. Durán ha fatto coppia con Andrés Molteni, ma i due hanno perso nei quarti di finale contro Raven Klaasen e Rajeev Ram.

In finale Dominic Inglot e Mate Pavić hanno sconfitto Marcel Granollers e Marc López con il punteggio di 6-4, 2-6, [11-9].

Teste di serie 

  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (semifinale)
  Marcel Granollers /  Marc López (finale)

 Rohan Bopanna /  Marcin Matkowski (quarti di finale)
 Florin Mergea /  Aisam-ul-Haq Qureshi (semifinale)

Wild card 

  Amine Ahouda /  Reda El Amrani (primo turno)

 Yassine Idmbarek /  Mehdi Jdi (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix Hassan II 2017